Константин Черепанов:
 Черепанов, Константин Прокопьевич (1934—2016) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Черепанов, Константин Васильевич (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.